El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias es una Corporación de Derecho Público, integrante de la Organización Colegial de Enfermería de España, amparada por la Ley y reconocida por el Estado y por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en el ámbito de sus respectivas competencias, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Agrupa, por tanto, obligatoriamente, a todos los enfermeros y enfermeras que, de acuerdo con las leyes vigentes, ejerzan su profesión en la provincia de Asturias, en cualquiera de sus modalidades, bien de forma independiente o bien al servicio de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma, Local, Institucional o cualesquiera otras entidades públicas o privadas, siempre que su titulación sea condición exigible para el desempeño de su actividad o acceso al cargo.

Historia 
En 2001 se aprobaron sus vigentes estatutos, publicados oficialmente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 4 de agosto del año 2001. Actualmente es el mayor colegio profesional del ámbito de la sanidad de Asturias, con 7.750 colegiados (de los que el 86,9% son mujeres) en 2021. 

El actual presidente del Colegio es Esteban Gómez Suárez. desde las elecciones que se celebraron el 28 de noviembre de 2019 en la que se presentaron tres candidaturas. 

El Colegio de Enfermería de Asturias aprobó en Junta General de Colegiados la retirada del nombramiento de Máximo González Jurado como colegiado de honor y medalla al mérito profesional de la institución.

Presidentes desde la Guerra Civil  

 [1939 - 1942] Celestino Pumares San Miguel
 [1942 - 1950] Rafael Sariego Sierra
 [1950 - 1967] Atanasio Fernández Lobato
 [1967 - 1977] Álvaro Fernández Berros
 [1977 - 1980] Julio Galiano García
 [1980 - 1984] Maximino Suárez García
 [1985] Ismael Rey Gómez (Junta de edad)
 [1985 - 1988] Antonio Hevia Cifuentes
 [1988 - 2017] Emilio Losa García
 [2017 - 2019] María Elena Fernández Ardisana (Junta de edad)
 [2019 - actualidad] Esteban Gómez Suárez

Sede 
La sede del Colegio de Enfermería de Asturias ha ido cambiando a lo largo de los años: calle Cimadevilla, Calle Milicias nacionales, Calle Marqués de Santa Cruz, Calle La Lila y Calle Víctor Sáenz. 

Finalmente, en 2021, se estableció en la calle José Antonio Álvarez Rabanal 7, bajo, en Oviedo. 

En el año 2022, con la colaboración del Colegio de Arquitectos de Asturias, se realizó un concurso de ideas para la nueva sede, donde se seleccionaron cinco proyectos como finalistas.

CuidaLab 
El CuidaLab o Laboratorio del cuidado    es un proyecto pionero del Colegio de Enfermería sobre innovación en salud y enfermería El CuidaLab tiene entre sus objetivos fomentar un cambio de cultura en el seno de la enfermería, incluyendo desarrollos, proyectos y herramientas concretas que tengan que ver con la innovación y el emprendimiento, y que puedan aportar un plus de eficacia, conocimiento y efectividad en distintas áreas de especialización y abordaje profesional.

Referencias

Bibliografía 

 Estatutos del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias. 2001.

Enlaces externos